Ez a lista a Mech-X4 című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái